Gibbon může být:

 Gibbon (vodopád), vodopád v Národním parku Yellowstone ve Wyomingu, USA

Gibbon může být i příjmení:
 Edward Gibbon (1737–1794), britský historik
 John Gibbon (1827–1896), americký generál
 John Heysham Gibbon (1903–1973), americký chirurg a vynálezce
 Lewis Grassic Gibbon (1901–1935), skotský spisovatel

Místa v USA:
 Gibbon (Minnesota)
 Gibbon (Nebraska)
 Gibbon Glade (Pensylvánie)

Související články 
 Gibon – rod opic